|-
| 138201 - || || 11 de març de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138202 - || || 11 de març de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138203 - || || 3 de març de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138204 - || || 4 de març de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138205 - || || 4 de març de 2000 || Catalina || CSS
|-
| 138206 - || || 5 de març de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138207 - || || 5 de març de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138208 - || || 3 de març de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138209 - || || 3 de març de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138210 - || || 3 de març de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138211 - || || 4 de març de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138212 - || || 1 de març de 2000 || Catalina || CSS
|-
| 138213 - || || 3 de març de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138214 - || || 4 de març de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138215 - || || 4 de març de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138216 - || || 5 de març de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138217 - || || 3 de març de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138218 - || || 3 de març de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138219 - || || 3 de març de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138220 - || || 3 de març de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138221 - || || 3 de març de 2000 || Apache Point || SDSS
|-
| 138222 - || || 28 de març de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138223 - || || 25 de març de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138224 - || || 29 de març de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138225 - || || 29 de març de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138226 - || || 28 de març de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138227 - || || 28 de març de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138228 - || || 28 de març de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138229 - || || 29 de març de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138230 - || || 29 de març de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138231 - || || 29 de març de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138232 - || || 30 de març de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138233 - || || 29 de març de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138234 - || || 29 de març de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138235 - || || 29 de març de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138236 - || || 29 de març de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138237 - || || 27 de març de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 138238 - || || 27 de març de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 138239 - || || 29 de març de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138240 - || || 29 de març de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138241 - || || 29 de març de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138242 - || || 29 de març de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138243 - || || 29 de març de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138244 - || || 29 de març de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138245 - || || 29 de març de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138246 - || || 29 de març de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138247 - || || 29 de març de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138248 - || || 30 de març de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138249 - || || 29 de març de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138250 - || || 29 de març de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138251 - || || 26 de març de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 138252 - || || 27 de març de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 138253 - || || 29 de març de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138254 - || || 29 de març de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138255 - || || 27 de març de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 138256 - || || 27 de març de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138257 - || || 29 de març de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138258 - || || 3 d'abril de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138259 - || || 5 d'abril de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138260 - || || 5 d'abril de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138261 - || || 5 d'abril de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138262 - || || 5 d'abril de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138263 - || || 5 d'abril de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138264 - || || 5 d'abril de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138265 - || || 5 d'abril de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138266 - || || 5 d'abril de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138267 - || || 5 d'abril de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138268 - || || 5 d'abril de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138269 - || || 5 d'abril de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138270 - || || 5 d'abril de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138271 - || || 5 d'abril de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138272 - || || 5 d'abril de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138273 - || || 5 d'abril de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138274 - || || 5 d'abril de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138275 - || || 5 d'abril de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138276 - || || 8 d'abril de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138277 - || || 5 d'abril de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138278 - || || 5 d'abril de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138279 - || || 5 d'abril de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138280 - || || 5 d'abril de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138281 - || || 5 d'abril de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138282 - || || 5 d'abril de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138283 - || || 5 d'abril de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138284 - || || 5 d'abril de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138285 - || || 5 d'abril de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138286 - || || 5 d'abril de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138287 - || || 5 d'abril de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138288 - || || 5 d'abril de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138289 - || || 5 d'abril de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138290 - || || 5 d'abril de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138291 - || || 5 d'abril de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138292 - || || 5 d'abril de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138293 - || || 5 d'abril de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138294 - || || 5 d'abril de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138295 - || || 5 d'abril de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138296 - || || 5 d'abril de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138297 - || || 5 d'abril de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138298 - || || 5 d'abril de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138299 - || || 5 d'abril de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138300 - || || 5 d'abril de 2000 || Socorro || LINEAR
|-|}

8